Scraper (engl. Kratzer, Räumer) bezeichnet: 

in der paläontologischen Fachliteratur
 ein meist aus Stein gefertigtes Artefakt, siehe Kratzer (Archäologie)

im Bauwesen
 Granierstahl oder Wiegeeisen, ein Werkzeug zur Bearbeitung von Kupferstichen
 Motorschürfwagen oder Schürfkübelwagen, eine schwere Baumaschine zur Bewegung von Erdreich

in der Informatik
 Screen Scraping (engl., etwa: „Bildschirm auskratzen“), Verfahren zum Auslesen von Texten und Daten aus Computerbildschirmen bzw. Webseiten (daher auch Web Scraping)
 Ein Data-Scraper ist ein Computerprogramm, welches Daten aus verschiedenen Quellen sammelt und zentral bereitstellt.
 Ein Log-Scraper sammelt Logdateien von verschiedenen Rechnern in einem Netzwerk. 
 Eine Scraper Site ist eine Website oder ein Blog, welche den Inhalt (englisch: ) anderer Websites, Blogs oder Feeds kopiert. In der Regel ist nichts auf einer Scraperseite selbst erstellt.

Siehe auch:
Webcrawler
 Scrapper